

Abbreviazioni 
 Trans – abbreviazione di transessuale o transgender

Chimica 
 Trans – variante di una molecola che presenta un legame doppio che collega a una porzione di base un radicale rilevante

Linguistica 
 Lingue trans-Nuova Guinea – famiglia di lingue papuasiche

Musica 
 Trans – composizione di Karlheinz Stockhausen (1971)
 Trans – album di Neil Young (1982)
 Trans~ – album di Bernhard Günter e Heribert Friedl (2006)

Televisione 
 Trans7 – rete televisiva indonesiana
 Trans TV – rete televisiva indonesiana

Geografia

Francia 
 Trans – comune nel dipartimento della Mayenne (Paesi della Loira)
 Trans-en-Provence – comune nel dipartimento del Varo (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Trans-la-Forêt – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Trans-sur-Erdre – comune nel dipartimento della Loira Atlantica (Paesi della Loira)

Svizzera 
 Trans – ex comune ora frazione di Domleschg, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Trance – pagina di disambiguazione